Gaius Atilius Regulus är ett namn som burits av flera romare:

* Gaius Atilius Regulus (konsul 257 f.Kr.), romersk politiker 
 Gaius Atilius Regulus (konsul 225 f.Kr.), romersk politiker